kard – broń perska
 kard – roślina, karczoch hiszpański
 KARD – południowokoreański zespół